Pastina steht für:

 Paština Závada, Gemeinde im Okres Žilina, Slowakei
 Pastina, Ortsteil von Bagnone, Provinz Massa-Carrara, Toskana, Italien
 Pastina, Ortsteil von Gualdo Tadino, Provinz Perugia, Umbrien, Italien
 Pastina, Ortsteil von Meria (Korsika), Arrondissement Bastia, Korsika, Frankreich
 Pastina, Ortsteil von Roccafluvione, Provinz Ascoli Piceno, Marken, Italien
 Pastina (Santa Luce), Ortsteil von Santa Luce, Provinz Pisa, Toskana, Italien
 Pastina, Ortsteil von Santa Maria del Cedro, Provinz Cosenza, Kalabrien, Italien

Pàstina ist der Familienname von:
 Giorgio Pàstina (1905–1956), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor.